Алекса́ндр Па́нченко:
 Панченко, Александр Александрович (род. 1971) — российский филолог, фольклорист, профессор РАН.
 Панченко, Александр Иванович (род. 1945) — советский и российский философ, заведующий отделом философии ИНИОН РАН.
 Панченко, Александр Михайлович (1937—2002) — советский и российский филолог.
 Панченко, Александр Николаевич (1953—2009) — российский шахматист и тренер.
 Панченко, Александр Семёнович (род. 1934) — председатель городского исполнительного комитета Хабаровска (1981—1991).